La Ruche steht für:
 La Ruche, eine Künstlerkolonie im 15. Arrondissement von Paris

Ruchè steht für:
 Ruchè, eine Rotweinsorte der Region Piemont im Norden Italiens